Friemar steht für:
 Friemar, Gemeinde im thüringischen Landkreis Gotha

Friemar ist der Familienname folgender Personen: